Le Collège Saint-Pierre peut-être :
 Collège Saint-Pierre à Uccle en Belgique ;
 Collège Saint-Pierre à Jette en Belgique ;
 Sint-Pieterscollege à Jette en Belgique.
 Sint-Pieterscollege à Blankenberge en Belgique.